Fortanete kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fortanete (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Fortanete (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar